R86 peut faire référence à :
 HMS Implacable (R86), un porte-avions de la Royal Navy ;
 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres